Théâtre du Gymnase Marie-Bell, théâtre français de Paris ;
 Théâtre du Gymnase, théâtre français de Marseille ;
 Théâtre du Gymnase (1833-1840) place Confort (actuelle place des Jacobins), théâtre français de Lyon;
 Théâtre du Gymnase (1872-1966), ancienne chapelle des Antonins, au 30 quai Saint Antoine, Théâtre Guignol de Lyon;
 Théâtre royal du Gymnase, ancien nom du Théâtre belge de la Place à Liège.

Notes et références